

Meisjesvoornaam 
Inez is de Engelse weergave van de Spaanse voornaam Inés, die is afgeleid van de naam Agnes. Bekende naamdraagsters zijn 
Inez (artiest), een Nederlands-Marokkaanse zangeres
Inez van Dullemen, Nederlands schrijfster
Inez van Eijk, Nederlands schrijfster
Inez Hollander, Nederlands schrijfster
Inez van Lamsweerde, Nederlands kunstfotografe
Inez Pijnenburg, Nederlands politica
Inez Polak, Nederlands journalist
Inez Weski, Nederlands strafpleiter

Plaatsen in de Verenigde Staten
Inez (Kentucky)
Inez (Texas)